

Film
La voce del cuore – film del 1921 diretto da Mario Caserini
La voce del cuore (Hétszilvafa) – film del 1940 diretto da Félix Podmaniczky

Musica 
La voce del cuore – album di Tommy Parisi del 1996

Televisione 
La voce del cuore – miniserie tv